Pentax K200D — любительский цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат японской компании Pentax (впоследствии — Hoya Corporation под маркой «Pentax»), оснащённый 10-мегапиксельной CCD-матрицей Sony. Выпускается в чёрном или серебристом пылевлагозащищённом корпусе. В фотоаппарате применена механическая система удаления пыли с матрицы «Dust removal» (быстрое перемещение матрицы с помощью электромагнитов), SP-покрытие (на основе фторидов) на низкочастотном фильтре и обнаружение частиц пыли «Dust Alert». Как и в предыдущих моделях, стабилизация изображения осуществляется сдвигом матрицы, что делает её совместимой с любыми (в том числе и резьбовыми) объективами. Анонсирован 24 января 2008 года. Вместе с Pentax K20D, это последняя камера DSLR, анонсированная Pentax до поглощения её Hoya Corporation, произошедшего в марте. В декабре того же года ряд источников сообщал о снятии модели с производства, однако эти сведения оказались ошибочными. Достоверно известно лишь о прекращении поставок камеры в Японию. По состоянию на февраль 2011 года, на официальном сайте pentax.ru камера указана среди снятых с производства.

Основные отличия от предыдущей модели 
От модели K100D Super отличается следующими параметрами:
 Пылевлагозащищённый корпус (однако в составе кита объективы поставляются в обычном исполнении).
 ЖК-дисплей увеличен с 2,5" до 2,7". Его разрешение увеличено с 210 000 пикселов до 230 000.
 Разрешение снимков увеличено с 6 до 10 мегапикселей.
 Диапазон ISO — 100—1600 (у предыдущей модели — 200—3200).
 Алгоритм расширения динамического диапазона, при этом минимально возможная чувствительность повышается до 200.
 Поддержка Raw-формата DNG.
 Появился датчик ориентации сенсора.
 Максимальная серия снимков в формате RAW может достигать 5 штук. В предыдущей модели только 3.
 Возможность одновременной записи RAW + JPEG.
 Добавлен режим Sv.
 Корпус фотоаппарата больше на 3—4 мм во всех измерениях.
 Вес больше на 70 г.
 Добавлена кнопка «RAW» для управления форматом записи файлов.
 Добавлена кнопка «Green key» для быстрого перевода фотоаппарата в автоматический режим.
 Система «Dust Alert». Являет собой программу, обнаруживающую пыль и ворсинки на матрице и показывающую на мониторе их положение. Помогает удалить загрязнения, не прибегая к очистке всей поверхности матрицы.
 Поддержка батарейного блока-ручки «D-BG3» с тем же самым типом и числом батарей, что и камера.
 Обновлённая форма батарейного отсека не позволяет более использовать элементы питания CR-V3 и аккумуляторов RCR-V3.

Ссылки 
 Подробная техническая информация о камере на сайте официального представителя Pentax в РФ 
 Инструкция по эксплуатации
 Инструкция по эксплуатации
 Обзор камеры на Tom’s hardware guide
 Обзор камеры на dpreview.com

Примечания 

Цифрозеркальные фотоаппараты Pentax
APS-C фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2008 году